Открытый чемпионат Шотландии по снукеру 2003 (, более известен как Regal Scottish Open 2003 — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил с 5 по 13 апреля 2003 года в Эдинбурге, Шотландия. Победителем турнира стал Дэвид Грэй, обыгравший в финале Марка Селби со счётом 9:7.

Это был последний розыгрыш открытого чемпионата Шотландии под названием Scottish Open.

Высший брейк 

 142 — Алистер Картер
 141 — Стюарт Бинэм (квалификация)

Результаты 

Первый раунд

Матчи по 5 побед

 Иан Маккалох 5:2 Майкл Джадж  
 Роберт Милкинс 5:3 Найджел Бонд  
 Рори Маклауд 5:3 Тони Драго  
 Энтони Дэвис 5:2 Райан Дэй  
 Стив Дэвис 5:2 Стивен Магуайр  
 Дэвид Грэй 5:3 Дэвид Гилберт  
 Эльфи Бёрден 5:4 Марко Фу  
 Майкл Холт 5:3 Крис Смолл  
 Дрю Хенри 5:3 Шон Мёрфи  
 Патрик Уоллес 5:4 Джон Пэррот  
 Шон Стори 5:1 Фергал О’Брайен  
 Энтони Хэмилтон 5:1 Уэйн Браун  
 Джеймс Уоттана 5:4 Кристьян Хельгасон  
 Марк Селби 5:2 Доминик Дэйл  
 Дэйв Харольд 5:3 Стюарт Бинэм  
 Алистер Картер 5:1 Ник Дайсон

Основной турнир

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Открытый чемпионат Шотландии (снукер)
2003 год в снукере